Amílcar Henríquez (1983-2017), footballeur international panaméen
 Ángelo Henríquez (né en 1994), footballeur international chilien
 Constantin Henriquez (), joueur franco-haïtien de rugby à XV
 David Henríquez (né en 1977), footballeur international chilien
 Denis Henriquez (né en 1945), écrivain arubais
 Elsa Henriquez (), artiste argentine
 Francisco Henríquez de Zubiría (1869-1933), tireur à la corde colombien naturalisé français
 José Henríquez (né en 1987), footballeur international salvadorien
 Louis-Marin Henriquez (1765-1815), auteur dramatique et écrivain français
 Luis Henríquez (né en 1981), footballeur international panaméen
 Magaly Henríquez (née en 1978), femme politique vénézuélienne, ministre
 Patricio Henriquez (né en 1948), réalisateur et producteur canadien
 Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), intellectuel, philologue, critique littéraire, humaniste, essayiste, poète et écrivain dominicain
 Raúl Silva Henríquez (1907-1999), cardinal chilien
 Thais Henríquez (née en 1982), nageuse synchronisée espagnole